Apelido do bairro da Restinga, em Porto Alegre

Pessoas
 Paulo César Tinga, ex-futebolista brasileiro;
 Tinga (cantor), intérprete de samba-enredo brasileiro;
 ‎Guilherme de Jesus da Silva, futebolista brasileiro.

Outros
 SRBC Academia de Samba União da Tinga, escola de samba de Porto Alegre
 Restinga Transportes Coletivos, empresa de ônibus de Porto Alegre

Tinga